

Sigle
cdH – Centro Democratico Umanista, partito politico belga di orientamento cristiano-democratico.

Codici 
 CDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camden/Harrell Field, Arkansas (Stati Uniti)
 cdh – codice ISO 639-3 della lingua chambeali